Kleine Fatra of Malá Fatra; een gebergte in Slowakije, ten westen van de Grote Tatra
Grote Fatra of Vel'ka Fatra; een gebergte in Slowakije, ten westen van de Kleine Tatra